Wereldlijke heersers
 Keizer Otto II van het Heilige Roomse Rijk
 Otto II van Gelre
 Otto II van Anhalt
 Otto II van Hachberg
 Otto II van Beieren (tevens paltsgraaf aan de Rijn)
 Otto II van Bourgondië
 Otto II van Brandenburg
 Otto II van Brunswijk
 Otto II van Brunswijk-Harburg
 Otto II van Brunswijk-Lüneburg
 Otto II van Chiny
 Otto II van Hessen
 Otto II van Lüneburg
 Otto II van Mâcon
 Otto II van Meranië
 Otto II van Nassau-Siegen
 Otto II van Neder-Lotharingen
 Otto van Northeim
 Otto II van Olomouc
 Otto II van Palts-Mosbach
 Otto II van Ravensberg
 Otto II van Rheineck
 Otto II van Zutphen
 Otto II van Zwaben

Prins-bisschoppen
 Otto II van Münster
 Otto II van Utrecht